Rüdinger ist der Familienname folgender Personen:

 Esrom Rüdinger (auch: Rüdiger, latinisiert: Pape[n]bergensis; 1523–1591), deutscher Philologe, Theologe und Geschichtsschreiber der Unität der Böhmischen Brüder
 Nicolaus Rüdinger († 1581), deutscher neulateinischer Dichter sowie gräflicher Gymnasialrektor und Rentmeister in Wertheim
 Nikolaus Rüdinger (1832–1896), deutscher Anatom
 Richard Rüdinger, deutscher Fußballspieler
 Roland Rüdinger, Inhaber der deutschen Logistikfirma Rüdinger Spedition GmbH

Siehe auch:
 Rüdiger